Галина Лихачёва Лихачёва, Галина Александровна (1934—2015) — украинский правовед, общественно-политический деятель.
 Лихачёва, Галина Владимировна (род. 1977) — российская спортсменка, конькобежка, мастер спорта России.